Alfred zu Windisch-Graetz kan syfta på följande medlemmar av huset Windisch-Graetz:

 Alfred I zu Windisch-Graetz (1787–1862), österrikisk fältmarskalk
 Alfred II zu Windisch-Graetz (1819–1876), general i österrikiska armén
 Alfred III zu Windisch-Graetz (1851–1927), österrikisk politiker och ministerpresident